Модоло:
 Модоло — коммуна в Италии.
 Модоло, Марко (род. 1989) — итальянский футболист.
 Модоло, Саша (род. 1989) — итальянский шоссейный велогонщик.